Azerbaijão
Salyan (rayon) — distrito
Salyan (Azerbaijão) — cidade

Nepal
Salyan (distrito do Nepal)
Salyan (Nepal) — cidade

Desambiguações de topônimos